Колот может означать:

инструмент

 Ко́лот — промысловый инструмент, используемый при сборе кедрового ореха

имя

 Коло́т из Лампсака () — древнегреческий философ, один из наиболее известных учеников Эпикура
 Коло́т () — древнегреческий скульптор, у Страбона назван: Колот из Пароса (около 444 г. до н. э.). Ученик Фидия, которому помогал при создании одного из семи чудес света — статуе Зевса в Олимпии.
 Коло́т (Колло́т) — старинное календарное имя в России. Существовало в составе православных церковных книг и календарей до 20 века. Уменьшительные формы имени: Колоша, Колотило. По данным А. В. Суперанской от этого имени произошли фамилии: Колот, Колотило(в), Колотыгин, Колотовкин, Колотов, Колотовин, Колоткин. Аналогичное имя существовало в древнеармянском языке, например:   Константинопольский патриарх Ованнес Колот  и в грузинском языке, о чём свидетельствуют ныне существующие фамилии: Колоташвили, Колотаури и Колотадзе, в переводе означающие «Сын Колота». Во французском языке полный аналог — Collot
 Коло́т — имя литературного персонажа из книги В. Иванова «Русь изначальная», князь-старшина, ведун
 Коло́т — персонаж фильма «Русь изначальная», снятого по одноимённой книге (исполнитель — Михаил Кокшенов). В фильме трактовка персонажа значительно отличается от литературной первоосновы.

название журнала и музыкального альбома

 «Коло́т» ( — голоса) — журнал, основанный Элизером Штейнманом в Варшаве. В 1923—1924 годах вышло 11 номеров.
 «Коло́т» (,  — голоса) — музыкальный альбом, записанный Хавой Альберштейн в 1982 году в аранжировке Миши Сегала, который был также автором музыки большинства песен (в том числе одноимённой песни «Колот»)

теологический термин

 Коло́т () — термин из Торы, означающий громы и голоса Божьи. В Торе это слово употребляется, главным образом, в связи с громами и гласом Всевышнего с  Неба (s:he:קטגוריה:שמות ט כג).

Ссылки